Фёдор Пантелеевич (по надгробию — Пантелеймонович) Лелли (ок. 1759, Греция — , Санкт-Петербург) — контр-адмирал, участник русско-турецкой войны 1787—1792 годов.

Биография 
Образование получил в Греческой гимназии (корпус чужестранных единоверцев, греческий кадетский корпус) в Санкт-Петербурге, по окончании которого в 1782 году был произведён в подпоручики и тогда же переведён, по желанию, во флот в Кронштадт для изучения морских наук.

В 1784 году он был произведён в мичманы, а в 1787 году — в лейтенанты. В следующем году Лелли принял участие в сражении с турецким флотом на Очаковском лимане и за отличие был произведён в капитан-лейтенанты и 31 июля награждён орденом Св. Георгия 4-го класса (№ 265 по кавалерскому списку Судравского и № 543 по списку Григоровича — Степанова)

19 октября того же года он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».

В 1790 году он участвовал в военных действиях Черноморской флотилии против турецких береговых укреплений и при штурме Измаила, а в 1791 и 1792 годах командовал шхуной Дунайской флотилии; за Дунайскую экспедицию был награждён орденом св. Владимира 4-й степени.

Затем Лелли последовательно командовал фрегатом «Царь Константин», кораблями «Святой Павел», «Святой Пётр» (1798) и «Святой Михаил». В 1798 году он был произведён в капитаны 2-го ранга, в 1801 году — в капитаны 1-го ранга, в 1807 году — в капитан-командоры и в 1809 году — в контр-адмиралы.

Участвовал в Второй Архипелагской экспедиции русского флота в Средиземное море и в морских сражениях русско-турецкой войны 1806—1812 гг. После Тильзитского мира и ухода основных сил русской эскадры из Средиземноморья в 1807—1808 годах оставался старшим российским морским начальником на Корфу, командуя отрядом из линейного корабля «Михаил», фрегата, 11 бригов, корвета, 6 транспортов и нескольких малых судов. Был вынужден передать корабли и береговую базу французам по категорическому требованию императора Александра I и морского министра П. В. Чичагова 

В 1814 году он вышел в отставку «с причислением к Герольдии».

Скончался  года в Санкт-Петербурге на 60 году жизни; похоронен на Смоленском православном кладбище.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009.
 

Контр-адмиралы (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Выпускники Греческого кадетского корпуса
Похороненные на Смоленском православном кладбище